Il toponimo Pinillos può riferirsi a diverse località:

Pinillos, comune della Colombia nel Dipartimento di Bolívar
Pinillos, comune della Spagna nella Provincia di La Rioja